Magee ist der Familienname folgender Personen:

 Abbie Magee (* 2000), nordirische Fußballspielerin
 Alan Eugene Magee (1919–2003), US-amerikanischer Soldat
 Barry Magee (* 1934), neuseeländischer Leichtathlet
 Brian Magee (* 1975), britischer Profiboxer
 Bryan Magee (1930–2019), britischer Professor für Philosophie, Musik- und Kulturkritiker, Fernsehmoderator, Politiker, Autor
 Carl Magee (1872–1946), Erfinder der Parkuhr
 Chloe Magee (* 1988), irische Badmintonspielerin
 Clare Magee (1899–1969), US-amerikanischer Politiker
 Damien Magee (* 1945), nordirischer Autorennfahrer
 David Magee (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Eamonn Magee (* 1971), nordirischer Boxer
 Emily Magee (* 1965), US-amerikanische Sopranistin
 Fintan Magee (* 1985), australischer Maler und Streetart-Künstler
 Francis Magee (* 1969), irischer Schauspieler
 James McDevitt Magee (1877–1949), US-amerikanischer Politiker

 Joshua Magee (* 1994), irischer Badmintonspieler
 Kevin Magee (* 1962), australischer Motorradrennfahrer
 Patrick Magee (1922–1982), nordirischer Schauspieler
 Patrick Magee (IRA-Mitglied) (* 1951), nordirisches IRA-Mitglied
 Paul Magee (1915–2001), australischer Leichtathlet
 Paul Magee (IRA-Mitglied) (* 1948), nordirisches IRA-Mitglied
 Sam Magee (* 1991), irischer Badmintonspieler
 Samantha Magee (* 1983), US-amerikanische Ruderin
 Tyreek Magee (* 1999), jamaikanischer Fußballspieler
 Walter W. Magee (1861–1927), US-amerikanischer Politiker
 Warren Magee (1908–2000), US-amerikanischer Anwalt

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Magee (Indiana)
 Magee (Mississippi)
 Magee (New York)
 Magee (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Magee Rock, Rifffelsen im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis

Siehe auch:

 Alex Magee Run, ein Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania
 McGee
 Elizabeth Magie Phillips
 Maggie